kahla – arabski amulet z czarnego kamienia zawieszany na szyi dzieci
 Kahla – dzielnica gminy Plessa w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Kahla – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland